Mis univerzuma () je godišnje međunarodno takmičenje lepote koje vodi Organizacija Mis univerzuma.

Године 1952, godine ga je u Kaliforniji započela kompanija za proizvodnju odjeće -{Pacific Mills}-. Kasnije ju je preuzeo -{Kayser-Roth}-, potom -{Gulf and Western Industries}-, pre nego što ga 1996. godine preuzima Donald Tramp.

Pobednica potpisuje jednogodišnji ugovor sa Organizacijom Mis univerzuma. Tokom svoje vladavine pobednica putuje svetom i podiže svest javnosti o kontroli bolesti, miru i sidi.

Pobednice 
Spisak pobednica od 2000 do 2016..

Najuspešnije zemlje

Galerija pobednica

Reference

Spoljašnje veze 

 

Univerzum
da:Miss Universe 1964